Vixnióvoie (Briansk), localitat de la província de Briansk, a Rússia
 Vixnióvoie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Vixnióvoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia